SPQ peut désigner :
SPQ Libre, Syndicalistes et progressistes pour un Québec libre
Ossa SPQ, OSSA Seurat Piron Queyrel, moto de compétition à moteur Ossa et cadre ultra léger produite un France dans les années 1970